Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 8 au .

Nadia Petrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Justine Henin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yan Zi et Zheng Jie.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 2006
Tennis en mai 2006